CML puede referirse a:
 Chemical Markup Language, Lenguaje de Marcado Químico;
 Column Managed Lengths, representación de datos en columnas;
 Leucemia mieloide crónica, por sus siglas en inglés;
 Línea del mercado de capitales, normalmente conocida por sus siglas en inglés CML (capital market line).
 950 en números romanos.